Кадров — фамилия; имеет женскую форму Кадрова.
 Кадров, Дмитрий Пантелеевич (1914—1993) — командир отделения 595-го отдельного саперного батальона 311-й стрелковой дивизии 8-й армии, старший сержант, полный кавалер ордена Славы.
 Кадров, Славомир (род. 1956) — современный польский археолог.